Rumble (N2Deep), een album van N2Deep
Rumble (Link Wray), een nummer van Link Wray
Rumble (Transformers), een personage in Transformers
Rumble (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1995 
Rumble (2021), Amerikaanse animatiefilm uit 2021